Een sterk verouderde en in onbruik geraakte Nederlandse benaming voor de Poolse stad Gdańsk
 Een wijk in de Nederlandse stad Almere, zie Danswijk (Almere)